F140 ou F.140 peut désigner :
 Farman F.140, un bombardier français ;
 Inbus F140, un trolleybus du constructeur italien Inbus ;
 Moteur F140 Ferrari-Maserati, un moteur automobile des constructeurs automobiles italiens Ferrari et Maserati.